Metal Storm é um jogo de videogame lançado pela Irem em 1991 nos Estados Unidos e 1992 no Japão.  No Japão, foi lançado com o nome Jūryoku Sōkō Metaru Sutōmu.

História 
O ano de 2501, eo alvorecer de um novo século trouxe a humanidade ao beira de um desastre. O Lasergun poderoso em batalha o planeta de Plutão estação "Cyberg" está causando estragos. Ele foi originalmente projetado para proteger Terra de alienígenas hostis, mas, devido a um mau funcionamento do computador, é destruir sistematicamente todos os planetas do Sistema Solar! Mais recentemente Nação Terra assistiu impotente como Netuno explodiu. 

Dispositivo de auto-destruição do sistema poderia parar o Lasergun, mas tem misteriosamente preso e é voltado para a Terra. Mesmo que o dispositivo pode ser manualmente ativada, ainda existe apenas uma pequena chance de que a Terra pode ser salvo. seu missão é entrar Cyberg usando o armamento mais sofisticado disponível, o M-308 Gunner, e desbloquear o dispositivo de auto-destruição!

Itens 
 Shield Force (S) - Isso ajuda a protegê-lo, desviando longe balas e prejudicando qualquer adversário no melee. Fogo laser pode penetrá-la, por isso estar cansado.

 Potência do feixe (P) - Aumenta a largura de seu laser ataque. Basicamente dá-lhe uma melhor possibilidade de ferir inimigos.

 Gravidade de Fogo (G) - Uma bola de fogo indestrutível quando a gravidade é invertida. nota que não terá efeito quando a gravidade está em sua configuração normal.

 Armor (A) - Permite-lhe tirar um hit de um inimigo, em vez de perder uma vida normalmente.
 
 Bônus (B) - Dá-lhe um bónus de 5000 apontam para a sua pontuação.

 Trituradora (C) - Mata instantaneamente todos os adversários na tela.

 Time Extra (T) - Adiciona 100 segundos para seu limite de tempo, no canto inferior esquerdo.

 1UP - Dá-lhe uma vida extra para lutar com a distância.

Modos de Jogabilidade 
 A - pula, segure a saltar mais alto 
 B - dispara arma 
 START - pausa jogo 
 SELECIONE - menu percorre a tela de título 
 Pad - move M-308, também enfrenta na direção quando disparar 
 Up + A - muda a gravidade, você joga ao teto 
 Baixo + A - retorna à gravidade normal, joga-lo para o chão

Jogos eletrônicos de 1991
Jogos para Nintendo Entertainment System
Jogos exclusivos para Nintendo Entertainment System